Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 — 38-е первенство мира, которое проходило в России и Китае. Турнир группы А состоялся в третий раз в Хабаровске и прошёл с 29 января по 4 февраля. Турнир группы В проходил с 28 января по 3 февраля в Харбине (КНР). Китай впервые принимал мировой чемпионат.

Чехия, Белоруссия и Канада не принимали участия в чемпионате. Вместо Канады в группе A выступала Венгрия, вместо Белоруссии в группе B — Эстония.

Чемпионом в 11 раз (25 с учётом достижений СССР) стала сборная России.

Команды-участницы

Турнир А

Группа А

Группа В

Турнир B

Группа А

Группа В

Возможные участники 
Рассматривался вариант возвращения на мировой чемпионат сборной Латвии, который так и не состоялся.

Желание принять участие в ЧМ высказывали национальные федерации Англии, Индии, Швейцарии и Афганистана. Базирующаяся в Швеции Федерация бенди Афганистана до сих пор не получила признания со стороны спортивных властей страны, что не позволяет национальной сборной участвовать в международных соревнованиях на официальном уровне.

Турнир А

Подгруппа А

Матчи

Подгруппа В

Матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место 
{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="background: #cedff2" align="center" colspan="1" |

|}

Финал

Итоговое положение 

 Розовым цветом выделена команда, переходящая в Турнир «В» чемпионата мира по хоккею с мячом 2019.

Лучшие игроки чемпионата 
Дирекция XXXVIII чемпионата мира определила лучших хоккеистов завершившегося в Хабаровске турнира.

Лучший вратарь — Роман Черных (Россия).

Лучший защитник — Эрик Сэфстрём (Швеция).

Лучший нападающий — Максим Ишкельдин (Россия).

Лучший игрок — Даниэль Берлин (Швеция).

Лучший бомбардир  — Рауан Исалиев (Казахстан) (21 гол в 6 матчах).

Кроме этого, представители СМИ назвали символическую сборную чемпионата мира-2018:

Вратарь — Андрей Рейн (Казахстан), защитники — Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — Россия), Эрик Сэфстрём (Швеция), полузащитники — Алан Джусоев, Максим Ишкельдин (оба — Россия), Даниэль Берлин, Юхан Лёфстедт (оба — Швеция), нападающие — Алмаз Миргазов (Россия), Кристоффер Эдлунд (Швеция), Маркус Кумпуойя (Финляндия).

Талисманы 
Талисманами чемпионата стали тигр Ероха и медведь Тимоха. Облик персонажей был выбран хабаровскими школьниками из двух вариантов: традиционные пушистые фигуры и футуристические образы тигра и медведя. Затем проводилось голосование за выбор имён, из 12 предложенных вариантов лидировала пара Бен и Дик, однако оргкомитет объявил этот результат «накруткой».

Турнир В 

Mатчи в подгруппах, а также игры за 7-е и 5-е место прошли в формате 2 тайма по 30 минут. Четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал прошли в формате 2 тайма по 45 минут.

Подгруппа А

Матчи

Подгруппа В 
Из-за проблем с багажом хоккеистов Сомали были внесены изменения в порядок проведения матчей в подгруппе. 28 января состоялся только один матч, три матча были проведены 30 января.

Матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт дивизиона B
 ЧМ-2018 на сайте Федерации хоккея с мячом России
 ЧМ-2018 (группа В) на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Календарь на сайте Международной федерации хоккея с мячом
 Календарь группы В на сайте Международной федерации хоккея с мячом

Хоккей с мячом
Хоккей с мячом
Спорт в России в 2018 году
Спорт в Китае в 2018 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Международные соревнования по хоккею с мячом в Китае
Хоккей с мячом
Хоккей с мячом
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в Китае
2018 год в Хабаровском крае